ConceptDraw OFFICE – пакет приложений для бизнес-продуктивности, разработанный компанией CS Odessa для операционных систем Windows и macOS.

Пакет ConceptDraw OFFICE включает в себя инструменты для создания и обработки интеллект-карт (mind map), программное обеспечение для управления проектами, и графический редактор
для создания бизнес–графики.

Приложения в составе ConceptDraw OFFICE  поддерживают авторскую технологию InGyre, реализующую взаимодействие форматов приложений.
Совместимость форматов приложений - компонентов ConceptDraw OFFICE позволяет представить данные, содержащиеся в одном файле в форматах карт памяти, диаграмм Гантта или графическом формате . При этом изменения в данных, сделанные в одном из приложений сохраняются и применяются при обработке файла другими приложениями.

Состав ConceptDraw OFFICE 
ConceptDraw MINDMAP — приложение для создания карт ума, организации мозгового штурма и представления информации в виде презентаций. Доступен под Windows и macOS.

ConceptDraw PROJECT — инструмент для планирования проектов и проектного управления. Доступен под Windows и macOS.

ConceptDraw DIAGRAM  — графический пакет для создания векторной бизнес – графики: схем, блок-схем и диаграмм. Доступен под Windows и macOS.

ConceptDraw Solutions — представляет собой онлайн-коллекцию, библиотек графических элементов, шаблонов, примеров готовых документов, а также плагинов, предназначенных для применения приложений-компонентов ConceptDraw Office при решении профессиональных задач в проектном менеджменте, моделировании бизнес-процессов, разработке компьютерных сетей, баз данных и других областях.

Версии ConceptDraw Office

Лицензирование 
ConceptDraw Office использует облачную модель лицензирования. Это означает, что приобретенная лицензия хранится на сервере вместе с регистрационными данными пользователя. Таким образом, пользователь имеет право использовать свою лицензию на различных персональных компьютерах, и под любой из поддерживаемых операционных систем: Windows и macOS.

Ссылки 
Официальный сайт ConceptDraw Office(англ)
ConceptDraw Office на You Tube (англ)

Примечания 

Программное обеспечение по алфавиту
Офисные пакеты
Программное обеспечение для macOS
Менеджмент
Программы для бизнеса